Кампо ла Леона има више значења:

 Кампо ла Леона, Лас Позас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо ла Леона (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику